Die Liste der Olympiasieger im Skispringen listet, gegliedert nach Wettbewerben, alle Sieger sowie die Zweit- und Drittplatzierten bei den Olympischen Winterspielen im Skispringen seit den ersten Winterspielen von 1924 auf.

Darüber hinaus werden alle Olympiasieger aufgelistet, wobei auch die Medaillen des Team-Wettbewerbs mit berücksichtigt werden. Die Nationenwertung bildet den Abschluss der Liste.

Wettbewerbe

Männer 
Die Wettbewerbe im Skispringen bei den Männern umfassen seit den Olympischen Winterspielen von Calgary folgende drei Disziplinen:
 Springen von der Normalschanze seit den Spielen von 1924 mit 24 Wettbewerben.
 Springen von der Großschanze seit den Spielen von 1964 mit 16 Wettbewerben.
 Mannschaftsspringen von der Großschanze seit den Spielen von 1988 mit 10 Wettbewerben.

Frauen 
Die Wettbewerbe im Skispringen bei den Frauen umfasst folgende Disziplin:
 Springen von der Normalschanze seit den Spielen von 2014 mit 3 Wettbewerben.

Mixed 
Die Wettbewerbe im Skispringen im Mixed umfasst folgende Disziplin:
 Springen von der Normalschanze seit den Spielen von 2022 mit 1 Wettbewerb.

Männer

Großschanze

Normalschanze

Mannschaft

Frauen

Normalschanze

Mixed

Mannschaft

Gesamt 
(Stand: Olympia 2022)
 Platzierung: Gibt die Reihenfolge der Athleten bzw. Athletinnen wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, dann die Bronzemedaillen.
 Name: Nennt den Namen des Athleten bzw. der Athletin.
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet bzw. die Athletin startete. Bei einem Wechsel der Nationalität wird das Land genannt, für das der Athlet bzw. die Athletin die letzte Medaille erzielte.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet bzw. die Athletin die erste Medaille gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet bzw. die Athletin die letzte Medaille gewonnen hat.
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen.
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen.
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen.
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen.
Es werden nur Athleten und Athletinnen mit mindestens einer Goldmedaille einbezogen.

Männer

Frauen

Nationenwertung

Siehe auch 
 Liste der Weltmeister im Skispringen
 Liste der Olympiasieger in der Nordischen Kombination
 Skiflug-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite der FIS
 Offizielle Seite des IOC
 Offizielle Skisprung-Website des Internationalen Skiverbandes
 Aktuelle Infos zum Skispringen in mehreren Sprachen

!
Skispringen
Olympiasieger